Il Campionato mondiale di curling femminile 2017 è stato la 39ª edizione del torneo. Si disputerà a Pechino, in Cina, dal 18 al 26 marzo 2017.

Squadre qualificate

Girone all'italiana

Classifica

Risultati

Sessione 1
18 marzo 2017, ore 13:00 (UTC+8)

Sessione 2
18 marzo 2017, ore 19:00 (UTC+8)

Sessione 3
19 marzo 2017, ore 9:00 (UTC+8)

Sessione 4
19 marzo 2017, ore 14:00 (UTC+8)

Sessione 5
19 marzo 2017, ore 19:00 (UTC+8)

Sessione 6
20 marzo 2017, ore 9:00 (UTC+8)

Sessione 7
20 marzo 2017, ore 14:00 (UTC+8)

Sessione 8
20 marzo 2017, ore 19:00 (UTC+8)

Sessione 9
21 marzo 2017, ore 9:00 (UTC+8)

Sessione 10
21 marzo 2017, ore 14:00 (UTC+8)

Sessione 11
21 marzo 2017, ore 19:00 (UTC+8)

Sessione 12
22 marzo 2017, ore 9:00 (UTC+8)

Sessione 13
22 marzo 2017, ore 14:00 (UTC+8)

Sessione 14
22 marzo 2017, ore 19:00 (UTC+8)

Sessione 15
23 marzo 2017, ore 9:00 (UTC+8)

Sessione 16
23 marzo 2017, ore 14:00 (UTC+8)

Sessione 17
23 marzo 2017, ore 19:00 (UTC+8)

Fase finale

Playoff

Qualificazione in finale
24 marzo 2017, ore 19:00 (UTC+8)

Qualificazione in semifinale
26 marzo 2017, ore 10:00 (UTC+8)

Semifinale
25 marzo 2017, ore 19:00 (UTC+8)

Finale per il bronzo
26 marzo 2017, ore 10:00 (UTC+8)

Finale
26 marzo 2017, ore 10:00 (UTC+8)

Note

Collegamenti esterni

2017
Curling nel 2017
Competizioni sportive a Pechino